Mimikry kan syfta på:

 Mimikry – en form av beteende eller utseende där arten på något sätt imiterar en annan arts utseende eller beteende
Pouyannes mimikry – en mimikry som förekommer hos växter
 Mimikry (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Kulturell mimikry – ett kulturteoretiskt begrepp inom postkolonialismen 
 Molekylär mimicry – en teori inom immunologin